El término comeback (en español: regreso) puede hacer referencia a:

Música 
 «Comeback», canción de Ella Eyre.

Televisión 
 «Comeback», episodio de la serie de televisión Glee.

Otros 
 En deporte, una remontada en el resultado.